Calle 80 puede referirse a:
 Calle 80, una avenida de Bogotá también conocida como Autopista Medellín; o 
 Calle 80–Calle Hudson (línea de la Calle Fulton), una estación del Metro de Nueva York.